Jaszczurowa ist der Name von zwei Ortschaften in Polen:
 Jaszczurowa (Mucharz) in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Jaszczurowa (Wiśniowa) in der Woiwodschaft Karpatenvorland